Alborz kan syfta på följande platser:

Iran 

 Alvand (Qazvin), stad i Qazvin, 
 Alborz (ort i Qom), 
 Alborz (ort i Markazi), 
 Alborz (provins), 
 Elburz, bergskedja, 
 Alborz (shahrestan), delprovins i Qazvin

Robotskapade Iranförgreningar